Parati ist der Name
 einer Stadt in Brasilien, siehe Paraty
 einer Variante des PKW VW Gol.